Martin Brochu (né le  dans la ville d'Anjou aujourd'hui quartier de Montréal, province de Québec au Canada) est un gardien de but professionnel de hockey sur glace. Il est maintenant directeur général de l'académie de hockey Joël Bouchard situé au Centre d'Excellence Sports Rousseau, un centre multi-glaces accueillant l'Armada de Blainville-Boisbriand.

Carrière 
Il commence sa carrière junior à l'âge de 17 ans en jouant dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour les Bisons de Granby. Il ne joue que 16 matchs étant le numéro deux de l'équipe derrière Boris Rousson mais remporte tout de même un match par blanchissage. En 1991-92, il devient le gardien titulaire de l'équipe jouant 52 des 70 matchs de la saison.

Le , il signe un contrat avec les Canadiens de Montréal mais il doit attendre la saison 1993-1994, pour jouer en ligue mineure avec les Canadiens de Fredericton de la Ligue américaine de hockey. Il va y jouer deux saisons avant de jouer en 1995-96 pour trois équipes différentes (deux de la LAH et une de l'ECHL). Échangé en , il connaît finalement ses premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey en 1998-1999. Il est alors un des remplaçants du gardien international des Capitals de Washington, Olaf Kölzig.

Il connaît sa meilleure saison en 1999-2000 en remportant le titre de meilleur gardien de la saison ainsi que celui du meilleur joueur : il remporte ainsi les trophées Aldege-« Baz »-Bastien et Les-Cunningham.

Il rejoint par la suite l'organisation des Canucks de Vancouver puis en 2003 dans celle des Penguins de Pittsburgh. Il va alors jouer dans les différentes équipes affiliées à Pittsburgh : les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton et les Nailers de Wheeling. Il joue une dernière saison en 2006-07 avec le Mission de Sorel-Tracy, équipe de la Ligue nord-américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1989-1990 || Bourassa de Montréal ||  || 27 || 11 || 14 || 1 ||  || 103 || 4,2 || 0 || 3 ||  || 3 || 1 || 2 || 193 || 10 || 3,1 ||  || 1 || 
|-
| 1990-1991 || Bisons de Granby || LHJMQ || 16 || 6 || 5 || 0 || 622 || 39 || 3,76 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Bisons de Granby || LHJMQ || 52 || 15 || 29 || 2 ||  || 278 || 4,72 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Bisons de Granby || LHJMQ || 21 || 4 || 11 || 1 || 974 || 106 || 6,53 || 0 || 0 || 18 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Olympiques de Hull || LHJMQ || 29 || 9 || 15 || 1 ||  || 137 || 5,66 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 1 || 69 || 7 || 6,07 || 90,7 || 0 || 4
|-
| 1993-1994 || Canadiens de Fredericton || LAH || 32 || 10 || 11 || 3 ||  || 76 || 3,03 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Canadiens de Fredericton || LAH || 44 || 18 || 18 || 4 ||  || 145 || 3,51 || 89,4 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Canadiens de Fredericton || LAH || 17 || 6 || 8 || 2 || 986 || 70 || 4,26 || 88 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Thunderbirds de Wheeling || ECHL || 19 || 10 || 6 || 2 ||  || 51 || 2,89 || 90,3 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Pirates de Portland || LAH || 5 || 2 || 2 || 1 || 287 || 15 || 3,14 || 91,5 || 0 || 2 || 12 || 7 || 4 || 700 || 28 || 2,4 ||  || 2 || 2
|-
| 1996-1997 || Pirates de Portland || LAH || 55 || 23 || 17 || 7 ||  || 150 || 3,04 || 90,3 || 2 || 14 || 5 || 2 || 3 || 324 || 13 || 2,41 ||  || 0 || 2
|-
| 1997-1998 || Pirates de Portland || LAH || 37 || 16 || 14 || 1 ||  || 96 || 2,99 || 90,9 || 2 || 8 || 6 || 3 || 2 || 296 || 16 || 3,24 ||  || 0 || 2
|-
| 1998-1999 || Capitals de Washington || LNH || 2 || 0 || 2 || 0 || 120 || 6 || 3,01 || 89,1 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Pirates de Portland || LAH || 20 || 6 || 10 || 3 ||  || 57 || 2,94 || 0 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Grizzlies de l'Utah || LIH || 5 || 1 || 3 || 1 || 298 || 13 || 2,62 || 91 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Pirates de Portland || LAH || 54 || 32 || 15 || 6 ||  || 116 || 2,18 || 92,5 || 4 || 6 || 2 || 0 || 2 || 80 || 7 || 5,27 || 83,7 || 0 || 0
|-
| 2000-2001 || Flames de Saint-Jean || LAH || 55 || 27 || 19 || 5 ||  || 132 || 2,6 || 89,9 || 2 || 8 || 19 || 14 || 4 || 1148 || 39 || 2,04 || 91,8 || 4 || 4
|-
| 2001-2002 || Grizzlies de l'Utah || LIH || 6 || 0 || 3 || 0 || 216 || 15 || 4,16 || 85,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Moose du Manitoba || LAH || 29 || 10 || 14 || 3 ||  || 91 || 3,36 || 88,2 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Dragons de Verdun || LHSPQ || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Severstal Tcherepovets || Superliga || 8 ||  ||  ||  || 480 || 15 || 1,88 || 0 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 33 || 1 || 1,82 || 94,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Penguins de WBS || LAH || 15 || 4 || 9 || 1 || 731 || 31 || 2,55 || 90,6 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Nailers de Wheeling || ECHL || 9 || 6 || 2 || 1 || 521 || 23 || 2,65 || 90 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Dragons de Verdun || LNAH || 16 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Dragons de Verdun || LNAH || 33 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 18 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Mission de Sorel-Tracy || LNAH || 23 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  8|| - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 9 || 0 || 5 || 0 || 369 || 22 || 3,58 || 87,6 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en mars 1973
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Dragons de Verdun
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur du Mission de Sorel-Tracy
Champion de la Coupe Calder
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Gagnant du trophée Aldege-« Baz »-Bastien
Gagnant du trophée Les-Cunningham